Näsby kan syfta på

Finland
 Näsby säteri –  en herrgård i Bogsta socken, Nyköpings kommun
 Näsby, Strömfors kommun – en by i Strömfors kommun Nyland, fi.: Niemistö
 Näsby, Sjundeå kommun – en by i Sjundeå kommun Nyland, fi.: Niemenkylä
 Näsby, Pojo kommun – en by i Pojo kommun Nyland
 Näsby, Pargas stad – en by i Houtskär i Pargas stad Åboland
 Näsby, Närpes kommun – en by i Närpes kommun Österbotten

Sverige

Socknar, kyrkor och liknande 
 Näsby socken, Småland – en socken i Småland
 Näsby landskommun, Småland – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Näsby församling, Växjö stift –  en församling i Njudungs kontrakt i Växjö stift
 Näsby kyrka, Småland – en kyrkobyggnad som ligger i Vetlanda kommun
 Näsby, Vetlanda kommun – kyrkbyn i Näsby socken i Vetlanda kommun
 Näsby distrikt, Småland – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–
 Näsby socken, Västmanland – en  socken i Västmanland
 Näsby landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Örebro län i Västmanland 1863–1954, senare Frövi köping
 Näsby församling, Västerås stift – en församling i Bergslagens kontrakt, Västerås stift
 Näsby kyrka, Västmanland – en kyrkobyggnad i Frövi i Västerås stift
 Näsby distrikt, Västmanland – ett distrikt i Lindesbergs kommun och Örebro län 2016–
 Näsby socken, Östergötland – en tidigare socken ingick i Åkerbo härad –1784
 Näsby församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –1784

Kommundelar, småorter, gods 
 Näsby, Uppsala kommun – en småort i Uppsala kommun
 Näsby, Kristianstad –  en stadsdel i den norra delen av Kristianstad
 Näsby, Salems socken – en av Salems äldsta gårdar, numera försvunnen.
 Näsby, Ås socken – en by på Öland
 Näsby, Örebro – ett nytt bostadsområde i sydöstra Örebro
 Taxinge-Näsby slott – ett gods i Taxinge socken i Södermanland 
 Näsbypark – en stadsdel i Täby kommun, Stockholms län
 Roslags Näsby – en kommundel i Täby kommun, Stockholms län

Se även 
Näsbyn